Дарио Жупарич (; 3 мая 1992, Жупаня, Хорватия) — хорватский футболист, защитник клуба «Портленд Тимберс».

Карьера 
Дарио Жупарич начинал заниматься футболом в местных клубах из своего родного города Жупаня. В 2007 году он присоединился к «Цибалии». 5 мая 2011 года Жупарич дебютировал в хорватской Первой лиге, выйдя на замену во втором тайме гостевого поединка против «Сплита». 11 марта 2012 года он забил свой первый гол на высшем уровне, ставший победным в гостевой игре с «Осиеком».

В июне 2013 года Жупарич перешёл в итальянскую «Пескару» за рекордные для клуба €700 000. В январе 2017 года Жупарич был отдан в аренду хорватской «Риеке» до июня 2018 года.

20 ноября 2019 года было объявлено о переходе Жупарича в клуб MLS «Портленд Тимберс». В американской лиге он дебютировал 1 марта 2020 года в матче стартового тура сезона против «Миннесоты Юнайтед». 11 августа 2020 года в финале Турнира MLS is Back против «Орландо Сити», завершившимся со счётом 2:1 в пользу «Портленд Тимберс», забил победный гол.

Достижения 
 
  «Риека»
 Чемпион Хорватии: 2016/17
 Обладатель Кубка Хорватии: 2016/17, 2018/19
  «Портленд Тимберс»
 Победитель Турнира MLS is Back (2020)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hrnogomet.com
 
 
 

Футболисты Хорватии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»